«Похитители мыла» () — кинофильм режиссёра Маурицио Никетти. Гран-При ММКФ.

Сюжет 
Режиссёр Антонио Пьерматей приглашен телестудией показать свой фильм — неореалистическую картину «Ladri di saponette». Но во время показа режиссёр с ужасом обнаруживает, что его чёрно-белая история о жизни в нищете постоянно прерывается цветной рекламой. Но далее происходит ещё более ужасное происшествие: из-за сбоев в подаче электроэнергии на студии отрезки фильма и рекламы перепутываются и смешиваются между собой — гламурная модель оказывается у безработного нищего, в то время как его жена оказывается в «потребительском рае». Теперь режиссёр должен всё исправить.

В ролях 
 Хейди Комарек — модель
 Лелла Коста — ТВ-продюсер
 Марко Дзаннони — ТВ-техник
 Карлина Торта — мать
 Массимо Сацилотто — отец
 Маурицио Никетти — Антонио Пьерматей
 Федерико Риццо — Бруно Пьерматей
 Катерина Силос Лабини — Мария Пьерматей

Награды 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1989 года
Лауреаты Московского кинофестиваля (Золотой Георгий)
Фильмы о Милане
Фильмы Маурицио Никетти